«Алма́з» — крейсер Российского Императорского флота. Принял участие в Цусимском сражении и стал одним из трёх кораблей, достигших после него Владивостока.

Заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 12 сентября 1902 года. Строитель — корабельный инженер А. И. Моисеев. 2 июня 1903 года спущен на воду. Вступил в строй в ноябре 1903 года.

История службы 
Морской технический комитет планировал построить полноценный крейсер 2-го ранга (типа «Новик» или по проекту адмирала С. О. Макарова), но выяснилось, что нужная документация отсутствует. Поскольку Балтийский завод уже начал подготовку к строительству, было решено вместо боевого корабля заложить «посыльное судно для Тихого океана» (фактически, яхту для наместника на Дальнем Востоке адмирала Е. И. Алексеева). Проектирование было поручено недавнему выпускнику Николаевской морской академии И. Г. Бубнову. В 1903 году крейсер успешно прошёл испытания

В связи с началом Русско-японской войны в 1904 году его вооружили и отправили со 2-й Тихоокеанской эскадрой на театр военных действий. Участвовал в Цусимском сражении, под командованием И. И. Чагина единственный из крейсеров эскадры с боем прорвался во Владивосток, куда пришел 29 мая 1905 года. Вахтенным офицером на «Алмазе» служил Н. П. Саблин.

Летом 1905 года перевооружён во Владивостоке. После окончания боевых действий, 2 ноября 1905 года ушёл на Балтику. С 1906 года — посыльное судно, c 1908 года — императорская яхта.

В 1911 году после ремонта на Франко-Русском заводе вошёл в состав Черноморского флота. В Первую мировую войну вооружен 7-ю 120-мм орудиями, использовался в качестве гидрокрейсера.

5 ноября 1914 года в качестве разведчика участвовал в сражении у мыса Сарыч. 28 марта 1915 года участвовал в первой бомбардировке Босфора.

В январе 1918 года «Алмаз» принял участие в восстании Румчерода против власти Украинской центральной рады и в установлении в Одессе советской власти. По данным историка С. В. Волкова, который в проблематике белого движения критиковался за тенденциозность, в Одессе осталась память об «Алмазе», матросы которого принимали активное участие в «углублении революции», а сам корабль был превращён в «большевистский застенок» — на нём разместился «Морской военный трибунал». Задержанных офицеров бросали в судовые печи или раздевали на палубе и, обливая водой на морозе, дожидались, пока обречённые не покрывались коркой льда, а затем уже сбрасывали ледяную глыбу в море.

Корабль был «воспет» в одном из вариантов революционной частушки того времени — Яблочко, один из куплетов которой звучал в Одессе 1918 года так:

«Эх, яблочко,
Да куда котишься?
На „Алмаз“ попадёшь
— не воротишься»

Весной 1918 года «Алмаз», находясь в Севастополе, был захвачен немецкими войсками, затем перешёл к британским союзникам и передан ими Белому флоту.

В сентябре 1920 совместно с другими судами в сложных погодных условиях и при некотором противодействии грузинских властей была осуществлена эвакуация из Грузии интернированного там отряда казаков генерала Фостикова (командир «Алмаза» капитан 2-го ранга В. А. Григорков руководил операцией).

14 ноября 1920 года в составе Русской эскадры под флагом контр-адмирала Остелецкого ушёл в Стамбул, 10 декабря Бизерту, 29 декабря 1920 был интернирован там французскими властями. После установления дипломатических отношений между Францией и Советской Россией, 29 октября 1924 года был признан собственностью СССР и продан «Рудметаллторгом» на слом французской фирме.

В 1934 году разобран на металл.

Командиры 
 1902—1905 — Чагин, Иван Иванович
 1905—1906 — Угрюмов, Алексей Петрович
 1906—1908 — Бутаков, Александр Григорьевич
 1908—1910 — Коломейцев, Николай Николаевич
 1910—1911 — Гревниц, Владимир Евгеньевич
 1911 — Путятин, Николай Сергеевич
 1914—1916 — Зарин, Алексей Сергеевич
 ?-1917 — Киселев, В. А.
 1917-? — Андросов, Борис Григорьевич
1919-? — Машуков, Николай Николаевич
июль 1920 -1922 — капитан 2-го ранга, капитан 1-го ранга Григорков, Владимир Александрович
1922 - 28 октября 1924  — старший лейтенант Александр Антонович Элленбоген

Командный состав на момент Цусимского сражения 

 Командир: флигель-адъютант ЕИВ капитан 2-го ранга И. И. Чагин
 Старший офицер: капитан 2-го ранга А. П. Дьячков 1-й
 Ревизор: лейтенант Н. П. Кехли
 Минный офицер: лейтенант В. Ф. Григорьев 3-й	
 Артиллерийский офицер: лейтенант П. П. Мочалин (убит)
 Старший штурманский офицер: лейтенант Н. М. Григоров
 Младший штурманский офицер: мичман С. И. Соболевский
 Вахтенный начальник: лейтенант Н. П. Саблин 2-й
 Вахтенный начальник: лейтенант Г. Ф. Гильдебрандт 1-й
 Вахтенный офицер: мичман М. М. Поггенполь
 Вахтенный офицер: прапорщик по морской части князь А. П. Чегодаев-Саконский
 Старший судовой механик: подполковник К.И.М. Т. Р. Нейман 2-й
 Младший судовой механик: поручик К.И.М. Н. П. Чистяков	
 Младший судовой механик: поручик К.И.М. В. М. Беклешев	
 Судовой врач: коллежский асессор В. А. Булатов	
 Артиллерийский содержатель: капитан по Адмиралтейству П. П. Яворский 1-й

Примечания

Литература 
 
 Георгий Зуев, Леонид Кузнецов. Крейсер II ранга "Алмаз". — Гангут, 2008. — 66 с.

Ссылки 
 Крейсер «Алмаз»
 Рисунок
 Фотографии
 Фотографии

Крейсера России
Корабли Второй Тихоокеанской эскадры
Военные корабли и суда Балтийского завода
Авизо
Корабли и суда Крымской эвакуации